Турнир по хоккею на траве среди мужчин на Играх Содружества 2010, прошедших в Нью-Дели, Индия, стал 4-м розыгрышем соревнований по хоккею на траве среди мужских сборных команд на Играх Содружества. Соревнования проходили на стадионе «Dhyan Chand National Stadium» с 4 по 14 октября 2010.

Чемпионом стала сборная Австралии (в 4-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Индии со счётом 8:0. Бронзовым призёром стала сборная Новой Зеландии, победившая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 5:3 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 3:3).

Формат соревнований 
На первом этапе команды разбивались на 2 группы по 5 команд в каждой группе и играли между собой по круговой системе в один круг (начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков). Затем следовал второй этап соревнований, где команды играли по системе плей-офф. Команды, занявшие в группах 1-е и 2-е место, выходили в полуфиналы; победители полуфиналов разыгрывали в финале 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играли между собой в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах места с 3-го по 5-е, играли классификационный матч между собой (3-е место из группы A с 3-м местом из группы B и т. п.) за места с 5-го по 10-е.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы

Плей-офф 
Матч за 9-10 места

Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места

Итоговая таблица

См. также 
 Хоккей на траве на Играх Содружества 2010 (женщины)
 Хоккей на траве на Играх Содружества 2010

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2010
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2010 на сайте todor66.com

м